Le elezioni parlamentari in Colombia del 2010 si tennero il 14 marzo per il rinnovo del Congresso della Repubblica (Camera dei rappresentanti e Senato della Repubblica).

Risultati

Camera dei rappresentanti

Con riferimento alle circoscrizioni speciali: i 2 seggi spettanti alla circoscrizione Negritudes furono assegnati, uno ciascuno, all'Asociacion de Afrocolombianos para la Vivienda, Deporte, Educacion y Salud e al Movimento Popolare Unito; il seggio spettante alla circoscrizione Indigena fu assegnato al Polo Democratico Alternativo.

Risultati per dipartimento

Senato della Repubblica

Collegamenti esterni

2010
Colombia